Spezifische Leistung steht für:

 gewichtsbezogene Leistung, physikalische Leistung geteilt durch die Systemmasse
 Literleistung, physikalische Leistung geteilt durch den Hubraum